

Geografia

Austria 
 Werfen – gmina targowa w kraju związkowym Salzburg, w powiecie St. Johann im Pongau

Niemcy 
 Werfen – dzielnica Bünde